Мартин Винтер (; ) — немецкий гребец, выступавший за сборную ГДР по академической гребле во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Москве, четырёхкратный чемпион мира, победитель многих регат национального и международного значения.

Биография 
Мартин Винтер родился 5 ноября 1955 года в городе Цербст, ГДР. Заниматься академической греблей начал в 1969 году, проходил подготовку в Магдебурге в местном одноимённом спортивном клубе.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1975 года, когда вошёл в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Ноттингеме, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте парных одиночек — в финале его обошли Петер-Михаэль Кольбе из Западной Германии и Шон Дреа из Ирландии.

В 1977 году в парных четвёрках одержал победу на мировом первенстве в Амстердаме. Год спустя повторил это достижение на аналогичных соревнованиях в Карапиро.

На чемпионате мира 1979 года в Бледе получил бронзу в парных двойках, уступив в финале экипажам из Норвегии и Чехословакии.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве — в составе экипажа, куда также вошли гребцы Франк Дундр, Карстен Бунк и Уве Хеппнер, занял первое место в мужских парных четвёрках и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

После московской Олимпиады Винтер остался в составе гребной команды ГДР и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1981 году в парных четвёрках он победил на чемпионате мира в Мюнхене.

В 1982 году в той же дисциплине занял первое место на мировом первенстве в Люцерне, став таким образом четырёхкратным чемпионом мира по академической гребле.

На чемпионате мира 1983 года в Дуйсбурге завоевал серебряную медаль в программе парных четвёрок, пропустив вперёд команду из ФРГ.

Рассматривался в качестве кандидата на участие в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, однако Восточная Германия вместе с несколькими другими странами восточного блока бойкотировала эти соревнования по политическим причинам.

За выдающиеся спортивные достижения награждался орденом «За заслуги перед Отечеством» в серебре (1980) и золоте (1984).

Завершив спортивную карьеру, работал тренером в своём гребном клубе в Магдебурге. Погиб 21 февраля 1988 года в возрасте 32 лет в результате несчастного случая.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мартин Винтер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в золоте